Freiamt ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Freiamt (Schwarzwald), Gemeinde im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Freiamt (Schweiz), Region im Kanton Aargau, Schweiz
 Freiamt Affoltern, historisches Gebiet, gehört heute zum Bezirk Affoltern im Kanton Zürich, Schweiz

Siehe auch:
 Freiämtersturm